Floda distrikt kan syfta på:

Floda distrikt, Dalarna
Floda distrikt, Södermanland

Se även
Floda församling
Floda socken